Чарко Азул има више значења:

 Чарко Азул (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Чарко Азул (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Чарко Азул (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чарко Азул (Росарио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чарко Азул (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Чарко Азул (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Чарко Азул (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Чарко Азул (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Чарко Азул (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Чарко Азул (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Чарко Азул (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Чарко Азул (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Чарко Азул, Пинос Алтос (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Чарко Азул (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Чарко Азул (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Чарко Азул (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Чарко Азул (Гереро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Чарко Азул (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику